Molano ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Minaya Molano (* 1941), kolumbianischer Schachmeister
 Sebastián Molano (* 1994), kolumbianischer Radrennfahrer
 Willie Molano (* 1961), kolumbianischer Fußballspieler